Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Serena Williams. Sie schied im Achtelfinale gegen die spätere Finalistin Sabine Lisicki in drei Sätzen aus. Im Finale unterlag Lisicki der Französin Marion Bartoli mit 6:1 und 6:4. Bartoli stand nach 2007 zum zweiten Mal im Finale von Wimbledon, damals unterlag sie Venus Williams. Die Französin gewann somit ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen vom 18. bis zum 20. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Unter den zwölf erfolgreichen Qualifikantinnen befanden sich Yvonne Meusburger aus Österreich und Carina Witthöft aus Deutschland. Für Witthöft war es die erste Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2013